Le Théâtre Capitol à Moncton au Nouveau-Brunswick est une salle de spectacle vaudeville restaurée de 800 places.
 Le Théâtre Capitol à Ottawa était une salle de cinéma de 2 530 sièges construite en 1920 et démolie en 1970.
 Le Capitol Theatre est une ancienne salle de cinéma et de spectacles d'Aberdeen (Écosse).
 Le  à Singapour.